Ма́єрс () — прізвище германськомовного походження.

Відомі носії 
 Біллі Маєрс (; 1971) — британська співачка.
 Дейв Маєрс (; 1953—2015) — американський баскетболіст, форвард.
 Джон Маєрс (; 1789—1879) — британський ботанік.
 Ізабел Брігз Маєрс (; 1897—1980) — американський психологічний теоретик.
 Кармел Майєрс (; 1899—1980) — американська актриса.
 Майк Маєрс (; 1963) — канадський актор, комік, сценарист і продюсер.
 Меттью Маєрс (; 1984) — британський хокеїст, центральний нападник.
 Пол Захарі Маєрс (; 1957) — американський біолог та блогер.
 Річард Маєрс (; 1942) — американський воєначальник, генерал Повітряних сил США (2010).
 Тайлер Маєрс (; 1990) — канадський хокеїст, захисник.

Персонажі 

 Майкл Маєрс — серійний вбивця, головний лиходій серії фільмів жахів Хелловін.

Інше 
 21456 Майєрс (21456 Myers) — астероїд головного поясу, відкритий 20 квітня 1998 року.
 Форт-Маєрс () — місто на південному заході штату Флорида (США), на узбережжі Мексиканської затоки.

Див. також 
 Маєр (значення)
 Маєр